Куп Крешимира Ћосића је национални кошаркашки куп Хрватске, а име је добио по Крешимиру Ћосићу. Прво издање приређено је 1992. године. Организацијом се бави Кошаркашки савез Хрватске.

Досадашња финала 

 У загради поред сезоне се налази град у коме је одржан завршни турнир Купа Крешимира Ћосића.

Успешност клубова

Види још 
 А-1 лига Хрватске у кошарци

Референце

Спољашње везе 

 Сајт Кошаркашког савеза Хрватске

Национална кошаркашка куп такмичења
Кошарка у Хрватској